Daum (achternaam), een familienaam
 Bernhard Daum, burgemeester van de Italiaanse gemeente Deutschnofen
 Christoph Daum, Duits voetbalcoach en voormalig voetballer
 Jean Daum, Frans glasblazer
 Paul Adriaan Daum, Nederlands journalist en schrijver
 Daum (glasblazerij), een Franse glasblazerij en kristalfabriek, opgericht door bovenstaande
 Daum Communications, een Zuid-Koreaans webportaal